Свердловский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Хабарском районе Алтайского края России. Административный центр — село Свердловское.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1092 человека, в том числе 522 мужчины и 570 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 5 населённых пунктов:
 Добровольщина (посёлок) — 
Малопавловка (посёлок) — 
Нечаевка (посёлок) — 
Нововасильевка (посёлок) — 
Свердловское (село, административный центр) — 

На территории современного Свердловского сельсовета находились упразднённые селения Горбуниха‎, Грушевка, Новопокровка‎, Орловка, Рясное‎.

Примечания 

Муниципальные образования Хабарского района
Сельские поселения Алтайского края